Cinq navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Blenheim, d'après la bataille de Blenheim en 1704 : 
 le HMS Blenheim, un vaisseau de second rang de 90 canons lancé en 1679 sous le nom de HMS Duchess, renommé HMS Princess Anne en 1701, HMS Windsor Castle en 1702, et HMS Blenheim en 1706. Détruit en 1763. 
 le , un vaisseau de second rang de 90 canons lancé en 1761, déclassé en troisième rang en 1800, détruit en 1807.
 le HMS Blenheim est le nom choisi pour le navire danois capturé, le , mais le nom n'est pas utilisé.
 le , est un vaisseau de 74 canons de troisième rang, lancé en 1813, réduit au service portuaire en 1831, converti à la propulsion à hélice en 1847, détruit en 1865.
 le , un croiseur de la classe Blake, lancé en 1890, utilisé comme navire dépôt après 1907, détruit en 1926.
 le , un navire dépôt initialement nommé SS Achilles, détruit en 1948.

Blenheim